How kan som auktorsförkortning betyda:

 Foon Chew How
 Richard A. How

Robotskapade auktorsförkortningar